Выступление Молдавии на конкурсе песни Евровидение-2007, который прошёл в столице Финляндии городе Хельсинки, стало 3-м конкурсом Евровидения, в котором участвовала Молдавия. Страну представила певица Наталья Барбу с англоязычной песней Fight. 12 баллов Молдове дала .

Исполнитель 

Наталья Барбу — победитель национального конкурса «Moldstar», призер международных фестивалей «Mamaia», и «Maluri de Prut». Она с детства увлекалась музыкой, играла на скрипке. Она дебютировала на сцене 8 лет назад и с тех пор выпустила 3 сольных альбома.

Национальный отбор 
Национальный отбор был проведён профессиональным жюри. Всего телекомпания ТРМ получила 35 заявок на участие.

Голосование

Ссылки 
 http://www.trm.md/eurovision/
 Молдавия на «Евровидении 2007»

Страны на «Евровидении-2007»